«Гадание на бараньей лопатке» () — художественный фильм режиссёра Ады Неретниеце. Снят по сценарию Олега Манджиева на Рижской киностудии в 1988 году. Название фильма происходит от распространённого специфического жанра калмыцкого народного творчества, который называется кемялген.

Сюжет 
Действие фильма происходит в начале 50-х годов в небольшой сибирской деревушке, где пересеклись пути и судьбы сосланных латышей, калмыков, русских… Мальчик-калмык Лиджи живёт с дедушкой, который ходит в тайгу, собирает травы, лечит односельчан. Однажды дедушку арестовали по ложному обвинению в убийстве и поджоге фермы. Лиджи остался один. Многие от него отвернулись, но русская девушка Валентина и его сверстники помогли мальчику в трудные для него дни.

В ролях 
 Церен Цатхланов — Лиджи
 Максим Мунзук — дед Анджа
 Юрис Жагарс — латыш
 Светлана Рябова — Валентина
 Владимир Ильин — Хомич
 Валерий Порошин — оперуполномоченный
 Андрей Ильин — Клыч
 Болот Бейшеналиев — Батва
 Артур Берзиньш — главарь банды
 Марина Карпичева — мать Лепёшки
 Людмила Романова — мать Чухи
 К. Казаковцев — Чуха
 Л. Пескичев — Лепёшка
 Л. Бяков — Затрещина
 Е. Смехова — Дуняха

В эпизодах:

В. Шаршов, Болот Бейшеналиев, Бертулис Пизич, Е. Мухатова, Николай Губанов, И. Зиемелис, Г. Голомизов, Г. Лоя, Арнольд Алтмяэ

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Олег Манджиев
 Режиссёр-постановщик: Ада Неретниеце
 Оператор-постановщик: Мартыньш Клейнс
 Композитор: Иварс Вигнерс
 Художник-постановщик: Инара Антоне
 Звукооператоры: Глеб Коротеев, Нормундс Дейнатс
 Режиссёр: В. Рождественская
 Оператор: В. Емельянов
 Художник по костюмам: И. Кундзиня
 Художник-гримёр: Э. Эглите
 Монтажёр: Т. Мусницкая
 Редактор: Н. Бастина
 Музыкальный редактор: А. Грива
 Оператор комбинированных съёмок: М. Меднис
 Консультант: А. Бадмаев
 Административная группа: И. Суханова, М. Мединска, И. Балоде
 Директор: Марина Гулмане

Награды 
В 1988 году фильм стал победителем в двух номинациях на кинофестивале «Большой Кристап».

Ссылки 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы Рижской киностудии
Телефильмы СССР 1988 года